«Девять жизней» () — американская драма 2005 года режиссёра Родриго Гарсиа. Премьера состоялась 24 января 2005 года на кинофестивале Сандэнс.

Сюжет 
Фильм объединил в себе истории девяти разных женщин, рассказывающих о проблемах родителей и детей, любви, изменах, разводах, болезни и смерти.

В ролях 

Девять женщин
 Эльпидия Каррильо — Сандра
 Робин Райт — Диана
 Лиза Гэй Хэмилтон — Холли
 Холли Хантер — Соня
 Аманда Сейфрид — Саманта
 Эми Бреннеман — Лорна
 Сисси Спейсек — Рут
 Кэти Бейкер — Камилла
 Гленн Клоуз — Мэгги

Второстепенные роли
 Кей Кэллан — Мариса
 Стивен Диллэйн — Мартин
 Дакота Фэннинг — Мария
 Уильям Фихтнер — Эндрю
 Джейсон Айзекс — Дэмиан
 Джо Мантенья — Ричард
 Иэн Макшейн — Ларри
 Молли Паркер — Лиза
 Мэри Кей Плейс — Альма Уайатт
 Сидни Тамиа Пуатье — Ванесса
 Эйдан Куинн — Генри

Отзывы 
Фильм получил преимущественно положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 75 % положительных рецензий на основе 84 рецензий. На Metacritic — 80 баллов из 100 на основе 25 рецензий.

Награды и номинации 
Награды
 2005 — Национальный совет кинокритиков США — «Special Recognition»
 2005 — Кинофестиваль в Локарно — «Лучшая актриса (Bronze Leopard)» («Девять женщин»), «Don Quixote Award» (Родриго Гарсиа), «Golden Leopard» (Джули Линн, Родриго Гарсиа), «Youth Jury Award» (Родриго Гарсиа)
 2006 — ALMA — «Outstanding Supporting Actress in a Motion Picture» (Эльпидия Каррильо)

Номинации
 2005 — Спутник — «Outstanding Actress in a Motion Picture, Drama» (Робин Райт), «Outstanding Screenplay, Original» (Родриго Гарсиа)
 2006 — ALMA — «Outstanding Director of a Motion Picture» (Родриго Гарсиа)
 2006 — Независимый дух — «Лучший режиссёр» (Родриго Гарсиа), «Лучший сценарий» (Родриго Гарсиа), «Лучшая актриса второго плана» (Робин Райт)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2005 года
Фильмы Родриго Гарсиа